Iso steht für:

 Iso Rivolta, italienische Sportwagenfirma
 Iso España, spanisches Automobilunternehmen
 2-Propanol (Isopropanol), ein Alkohol und ein Lösemittel
 Iso (Gattung), eine Gattung der Ährenfischartigen

Personen:
 Iso von St. Gallen († 871), Benediktinermönch, Lehrer und Hagiograf
 Mitsuo Iso (* 1966), japanischer Animator, Anime-Regisseur und -Drehbuchautor
 Volmari Iso-Hollo (1907–1969), finnischer Leichtathlet

iso steht für:
 quantitativ „gleich“ (von altgriechisch ), als Präposition in Fremdwörtern, siehe Liste griechischer Präfixe #iso
 chemischer Konfigurationsdeskriptor in halbsystematischen Substanznamen wie Isopropanol, siehe Deskriptor (Chemie)#n-, iso-, neo-, cyclo-
 Isoko (ISO-639-3-Code), edoide Sprache in Nigeria

ISO steht für:
 Information Security Officer, Verantwortlicher für Informationssicherheit, siehe Chief Information Security Officer
 Infrared Space Observatory, ein Weltraumteleskop
 International Society of Organbuilders, internationale Gesellschaft der Orgelbauer
 International Sports Organization for the Disabled, ehemalige Behindertenorganisation
 International Sugar Organization, siehe Internationale Zucker-Organisation
 Internationale Organisation für Normung, internationale Vereinigung der Standardisierungsgremien
 Internationale sozialistische Organisation, marxistische Organisation
 Kinston Regional Jetport, Regionalflughafen in North Carolina (IATA-Code)
 (9998) ISO, Asteroid

Siehe auch:
 Izo
 
 ISO-Abbild, Computer-Dateiformat „.iso“
 ISO-Wert, Filmempfindlichkeit 

Abkürzung